Ратко Митровић (1913—1941), студент права и политички комесар Чачанског партизанског одреда. Заробљен од стране четника, почетком децембра и потом предат Немцима, који су га 11. децембра 1941. обесили на чачанској пијаци. Проглашен за народног хероја 25. септембра 1944. године. 

 Ратко Митровић Шиља (1916—1942), адвокатски приправник и члан Централног комитета Савеза комунистичке омладине Југославије (СКОЈ). Ухапшен августа 1941. године у околини Кикинде, а потом пребачен у Београд, где је иследницима Специјалне полиције одао већи број партијских веза. На основу његових сведочења покренута је полицијска акција, тзв. „јесења провала“ у којој је током септембра 1941. године страдао читав Месни комитет КПЈ за Београд. По налогу Гестапоа стрељан 9. марта 1942. године.
Ратко Митровић (1956), архитекта, професор Архитектонског и Грађевинског Факултета Универзитета Црне Горе, министар екологије, просторног планирања и урбанизма у Влади Здравка Кривокапића
 Ратко Ж. Митровић, новинар и књижевник.
 Ратко Митровић Дедиње грађевинско предузеће из Београда, основано 1948. године.

 ОШ „Ратко Митровић” у Чачку, основана 1969. године

 ОШ „Ратко Митровић” у Новом Београду, основана 1972. године.